FSC Stará Říše je český fotbalový klub, který sídlí ve Staré Říši v Kraji Vysočina. Založen byl v roce 1944. Od sezóny 2013/14 hraje Moravskoslezskou divizi - skupinu D (4. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou červená a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na místním fotbalovém stadionu s kapacitou 1 500 diváků.

Historie 
Klub v sezóně 2012/13 vyhrál krajský přebor, když v zápase posledního kola remizoval na hřišti Havlíčkova Brodu 0:0 a tak postoupil do divize. Humpolec díky výhře 1:0 v Jaroměřicích nad Rokytnou měl stejný počet bodů i stejné skóre, ale prohrál oba vzájemné zápasy se Starou Říší a skončil tedy druhý.

Stará Říše pak v Divizi D 2013/14 skončila na 10. místě, což znamená, že se udržel ve 4. nejvyšší soutěži i pro další sezónu.

V sezóně 2014/15 skončil klub na 5. místě.

Účast v Poháru České pošty 
V Poháru České pošty 2013/2014 tým v předkole vyřadil FC Velké Meziříčí po domácí výhře 4:0 a postoupil do 1. kola, kde byl poražen domácí Třebíčí 1:2.

V sezóně 2014/2015 klub vypadl již v předkole, když nestačil na TJ Sokol Tasovice 1:2.

O rok později byl klub nasazen do 1. kola, kde porazil HFK Třebíč 4:0 a následně v 2. kole, kde prohrál s Jihlavou 2:3.

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1992–1993: Okresní přebor Jihlavska
 2000–2002: I. B třída Jihomoravské župy – sk. C
 2002–2009: I. A třída Kraje Vysočina – sk. B
 2009–2013: Přebor Kraje Vysočina
 2013– : Divize D

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/- – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17

Externí odkazy 
 Profil klubu na vysledky.lidovky.cz 
 Ali Osumanu: Na diskotékách pařil s Bonym a Kweukem, teď vládne Staré Říši na isport.blesk.cz 

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1944
FSC
Sportovní kluby v okrese Jihlava
Fotbal v okrese Jihlava